Der Name Gaicht bezeichnet:

 Gaicht (Twann), Ortsteil der Gemeinde Twann am Bielersee, Kanton Bern, Schweiz
 Gaicht (Gemeinde Weißenbach), Ortsteil von Weißenbach am Lech, Tirol, Österreich
 Gaichtpass, Passübergang in den Allgäuer Alpen, Tirol, Österreich